Le nom Jean de Villiers est porté par plusieurs personnes :
 Jean de Villiers (1284 ou 1285-1291), un grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Jean de Villiers (né en 1981), un joueur sud-africain de rugby à XV.

Voir aussi